Guinon steht für:
 Guinon (Flächenmaß), philippinisches Flächenmaß

Guinon ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Guinon (1863–1923), französischer Dramatiker